Mäuser ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd E. Mäuser (* 1958), deutscher Manager und Präsident des VfB Stuttgart
 Matthias Mäuser (1957–2021), deutscher Paläontologe und Leiter des Bamberger Naturkundemuseums (seit 1988)